Ната́лия Ю́рьевна Медве́дева (род. 9 марта 1985, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, юмористка, певица, комик, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».

Биография 
Родилась 9 марта 1985 года в городе Серпухове Московской области.

Мать — Медведева Ольга Борисовна, — учитель немецкого языка и директор школы № 15 в городе Одинцово, отец — Медведев Юрий Андреевич, по профессии — инженер. Старший брат — Медведев Андрей Юрьевич.

Детство прошло в городе Чехове, где Медведева жила с рождения. С ранних лет она интересовалась искусством и творчеством: ходила в музыкальную школу, занималась танцами, пела в фольклорном коллективе, посещала различные кружки и участвовала во всех школьных мероприятиях и праздниках.

В 1997 году семья переехала в Одинцово, где Медведева поступила в лицей № 6 имени А. С. Пушкина, откуда выпустилась в 2002 году с серебряной медалью.

В 2007 году окончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Ресторанно-гостиничный бизнес и туризм».

В университете с 2003 года начала играть в КВН, появлялась в эпизодах за команду «Мегаполис», которой помогала с реквизитом. В 2005 году выступала за команду «Гламур» в Московской студенческой лиге и за команду «Фёдор Двинятин» в лиге «Балтика». В 2006 году была приглашёна в клубный проект «Made in Woman», перешедший позже на телеэкраны и переименованный в «Comedy Woman». Параллельно, уже в основном составе, выступала за команду «Фёдор Двинятин» в Лиге Москвы и Подмосковья, в Северной лиге, Премьер-лиге и Высшей лиге КВН. В 2008 году была признана КВНщицей года по версии сайта «КВН для всех», но с выходом телеверсии проекта «Made in Woman»/«Comedy Woman» в том же году покинула команду и рассталась с КВН.

В «Comedy Woman» играла роль сумасшедшей и совершенно неуправляемой девушки. 

В 2010 году была приглашена в спектакль «Счастливый номер» (или «Подыскиваю жену. Недорого!») по пьесе Сергея Белова, в котором исполняла три роли. Первый спектакль с участием Медведевой прошёл 10 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выборгский». В 2012 году также приняла участие в антрепризной комедии «Чего же хотят мужчины?», поставленной по пьесе А. Герни «Сильвия».

20 декабря 2012 года вышел первый фильм с участием Наталии Медведевой: в комедийной мелодраме Армена Адилханяна «Новогодний брак» актриса исполнила роль секретаря Эльвиры. В 2013 году сыграла в комедии «Что творят мужчины!», спектакле «Свадьба». В 2013 году сыграла главную роль в комедийном сериале «Шурочка», выходящем на телеканале «Пятница!», а также записала песню «La Bomba» с Наташей Королёвой и снялась в клипе на эту песню. В 2014 году вышел фильм «Корпоратив» с её участием. С 19 апреля 2014 года вела программу «Такое кино!» на ТНТ. В октябре 2014 года покинула «Comedy Woman». Участница телевизионного шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» на СТС.

С сентября 2016 года — в роли помощницы режиссёра в еженедельном телевизионном шоу «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1».

С 1 октября 2016 года являлась участницей шоу «Ледниковый период» в паре с Максимом Стависким.

В 2017 году снималась в рекламе шоколадного батончика «35».

В марте 2019 года принимала участие в проекте «Последний герой» на ТВ-3.

В 2019 году Никитой Михалковым был подвергнут критике выпуск программы «Comedy Woman», в котором из уст Н. Медведевой прозвучала шутка о генерале Д. М. Карбышеве. Позже Медведева, оправдываясь, сказала, что на тот момент считала, что генерал Карбышев — вымышленная личность, что вызвало резкую критику со стороны Владимира Соловьёва. Скандальный номер был показан в шоу «Comedy Woman» ещё в мае 2013 года, однако внимание пользователей соцсетей он привлек лишь в начале 2019 года.

В октябре 2019 года принимала участие в телеигре «Форт Боярд» на СТС. С февраля по апрель 2020 года — ведущая программы «Тест» на телеканале «Россия-1» вместе с Евгением Рыбовым.

В ноябре 2020 года стала наставником всероссийского конкурса-проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия — страна возможностей» вместе с Еленой Летучей.

В октябре 2022 года была участницей шоу «Маска. Танцы», где скрывалась под маской «Свёклы».

В марте 2023 года стала участницей шоу «Новые Звёзды в Африке» на телеканале ТНТ.

Личная жизнь 
С 1 июля 2012 года замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем.

4 сентября 2015 года у них родился сын Илья. В октябре 2018 года родился второй ребёнок. В июле 2022 года родился третий ребёнок.

Карьера

Фильмография

Озвучивание мультфильмов

Дубляж

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Наталии Медведевой
 
 
 
 Наталия Медведева на сайте Comedy Woman
 Наталия Медведева на сайте команды КВН «Фёдор Двинятин»
 КВН для всех. Наталия Медведева ответила на ваши вопросы
 Столица С. «Нас называют сумасшедшими!» Звезда Comedy Woman Наталия Медведева — о шоу, телеобразах и своей карьере 

Игроки Высшей лиги КВН
Выпускники Российского государственного торгово-экономического университета